Проти ночі — американський фільм жахів 2017 року.
 Проти Ночі — український рок-гурт.